Schizoparmaceae är en familj av svampar. Schizoparmaceae ingår i ordningen Diaporthales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Schizoparmaceae